Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie Premier, se dispute du 9 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Coco Vandeweghe, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marina Eraković et Heather Watson.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Stanford
Sport en Californie en 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Tennis en juillet 2012
Sport aux États-Unis en juillet 2012